Кампинья-Сур:
 Кампинья-Сур — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура.
 Кампинья-Сур — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Кордова в составе автономного сообщества Андалусия.